est un centaure coorbiteur d'Uranus observé pour la première fois le  par Pan-STARRS. C'est le deuxième troyen connu d'Uranus et le quatrième coorbiteur de la planète découvert après ,  et .  

L'astéroïde  est un troyen temporaire d'Uranus autour du . Cet objet est peut-être resté en tant que troyen uranien  pendant environ  et il pourrait continuer ainsi pendant . Des simulations numériques suggèrent qu'il pourrait rester dans la zone co-orbitale d'Uranus pendant près d'un million d'années. Au , il n'est cependant pas encore reconnu comme troyen d'Uranus par le Centre des planètes mineures.

En plus d'être un troyen uranien ,  est également piégé dans la résonance orbitale 7:20 avec Saturne ; par conséquent, ce corps mineur est actuellement soumis à une résonance à trois corps. L'autre troyen connu, , est également dans cette configuration résonnante.

Voir aussi

Références 

Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2001
Planète mineure non numérotée
Centaure (planétoïde)
Astéroïde au point de Lagrange L4 du système Soleil-Uranus
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā